EFM har flere betydninger:
 Enterprise feedback management
 Ethernet in the First Mile – en datanet teknologi
 EFM32 – 32-bit energieffektive mikrocontrollere fra Energy Micro AS